RideLondon-Surrey Classic 2017 var den 5. udgave af cykelløbet RideLondon-Surrey Classic. Det var det 29. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 30. juli 2017. Løbet blev vundet af norske Alexander Kristoff fra , foran danske Magnus Cort fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Magnus Cort kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for 
 Mads Pedersen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Mads Würtz Schmidt kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2017
UCI World Tour 2017